Такмичење у скоку удаљ у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2013. у Москви одржано је 10. и 11. августа на стадиону Лужники.

Титулу светске првакиње из Тегуа 2011. одбранила је Американка Бритни Рис.

Двоструки бранилац титуле светске првакиње, актуелна олимпијска победница и водећа светска лидерка Бритни Рис, једва се провукла кроз квалификације, као последња клавификована такмичарка. Њен резултат 6,57 имала је  и њена сународница Фунми Џимо, а Рис се пласирала  јер је њен други најбољи скок износио такође 6,57, док Џимова није имала други исправан скок. Шара Проктор је била најбоља од три такмичарке, које су испуниле задату норму, односно аутоматски кваликиковане.

У првој серији скокова у финалу, Бритни Рис је била на нивоу резултата из квалификација са 6,50, док је Блессинг Окагбаре скочила на 6,89 метара. Рисова је започела другу серију са 7,01 што је било далеко испред осталих. Најближа јој је била Волга Содарава што је после друге серије  укупно било треће место. У петој серији, Ивана Шпановић, поставља српски национални рекорд са 6,82, што је био исти резултат који је направила Сударава. Окагбаре је побољшала свој резултат ит прве серије на 6,99, само 2 цм мање од Рисове. У петој серији Рисова је скочила 6,95. Окагбарин последњи покушај био је 6,96, поново близу, али сувише кратак за победу. За треће место судије су морале рачунати други најбољи резултат Садараве и Шпановићеве. Шпановићева је у првој серијиу скочила  6,70, тако да је првим скоком добила бронзу испред Судараве са 6,66.

Земље учеснице 
Учествовала је 31 атлетичарка из 21 земље.

 Бахаме 1
 Бермуди 1
 Белорусија 1
 Британска Девичанска Острва 1
 Канада 1
 Чиле 1
 Чешка Република 1
 Француска 1
 Немачка 3
 Уједињено Краљевство 2
 Италија 1
 Јамајка 1
 Летонија 1
 Нигерија 1
 Русија 4 
 Србија 1
 Словачка 1
 Јужноафричка Република 1
 Шведска 1
 Украјина 2
 САД 4

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2013. 
Стање 10. август 2013.

Најбољи резултати у 2013. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку увис пре првенства (10. августа 2013), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2013.

Квалификационе норме

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC+4.

Стартна листа 
Табела приказује стартну листу атлетичарки у скоку удаљ са њиховим најбољим резултатом сезоне, личним рекордом и националним рекордом земље из које је такмичарка, пре почетка првенства.

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама такмичарке су подељене у две групе:А са 15 и Б са 16 учесница. Квалификациона норма за финале износила је 6,75 метара (КВ), коју су испуниле 3 такмичарке, а осталих 9 се пласирало према постигнутом резултату (кв),.

Финале

Укупан биланс медаља у скоку удаљ за жене на отвореном после 14. Светског првенства 1983—2013.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — скок удаљ
 Победнице светских првенстава у атлетици у дворани — скок удаљ
 Победници светских првенстава у атлетици на отвореном — скок удаљ
 Победници светских првенстава у атлетици у дворани — скок удаљ

Извори

Спољашње везе 
 Званични сајт Светског првенства 2013. ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2013.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном